Kardinal-von-Galen-Schule steht für:
 Kardinal-von-Galen-Schule Meppen
 Kardinal-von-Galen-Schulen (Mettingen)

Kardinal-von-Galen-Gymnasium steht für:
 Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Kevelaer)
 Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Münster)

Siehe auch:
 Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg